Celinograd una delle precedenti denominazione di Astana
 Distretto di Celinograd